Treskö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Träskö (ö i Finland), Egentliga Finland, Åboland, 
 Stora Träskö, ö, Nyland, Raseborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar